18 je lahko:
 18 - število
 18 - leto n. št.
 18 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 18. polk
 18. brigada
 18. divizija
 18. korpus
 18. armada
 18. armadna skupina
 18 Melpomene - asteroid
 I-18 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 U-18 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-18 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-18 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-18 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-18 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 18. januar
 18. februar
 18. marec
 18. april
 18. maj
 18. junij
 18. julij
 18. avgust
 18. september
 18. oktober
 18. november
 18. december
 M18
 S&W Model 19 - pištola